Thakur puede referirse a:
 Thakur, antiguo título feudal de la India que literalmente significa  "señor" y que podría equivaler a barón; 
 Thakur, apellido bengalí que significa señor santo; 
 Bhaktivinoda Thakur, religioso y escritor bengalí; o
 Dinesh Thakur, director y actor de teatro indio, televisión y cine hindi.